

Biografia

Infanzia 
Figlio del principe reggente Luigi del Liechtenstein e di Sofia di Baviera, è nato il 24 maggio 1995 al Portland Hospital di Londra.

Ha una sorella minore, la principessa Maria Carolina (1996), e due fratelli minori, il principe Giorgio (1999) ed il principe Nicola (2000).

Onomastica 
 Giuseppe Venceslao come il suo predecessore Giuseppe Venceslao del Liechtenstein, principe del Liechtenstein per ben tre volte tra il 1712 e il 1772;
 Massimiliano in onore del suo nonno materno Max in Baviera e del suo zio paterno Massimiliano di Liechtenstein;
 Maria come da tradizione di diverse dinastie cattoliche, in onore della Vergine Maria.

Educazione 
Nel 2013 si è diplomato al Malvern College, scuola superiore privata situata a Malvern, Worcestershire. Dopo il diploma ha preso un anno sabbatico, durante il quale ha viaggiato e lavorato presso il Senato degli Stati Uniti e in un'azienda del Sud America.

Seguendo l'esempio di suo padre, ha frequentato il Royal Military Academy Sandhurst nel Regno Unito, nel quale si è diplomato nell'agosto 2017.

Successione giacobita 
In quanto pronipote ex fratre del principe Francesco di Baviera, riconosciuto dai Giacobiti quale legittimo pretendente stuardiano al trono di Gran Bretagna, al principe Giuseppe Venceslao è riconosciuto il terzo posto nella linea di successione su tale pretensione, dopo suo nonno materno, il principe e duca Max in Baviera, e sua madre la principessa Sofia.

Ascendenza

Note